Krzyżowa puede hacer referencia a varios lugares de Polonia:

 tres localidades del voivodato de Baja Silesia:
 Krzyżowa, en el distrito de Bolesławiec;
 Krzyżowa, en el distrito de Lubin;
 Krzyżowa, en el distrito de Świdnica;
 Krzyżowa, en el voivodato de Silesia.